Новак Ђоковић је седми пут освојио титулу. У финалу је победио Ника Кириоса са 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(7:3).

Носиоци
Сви носиоци по АТП ранг-листи.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 

 Главни жреб 
 Квалификациони жреб 

Вимблдон 2022.
Вимблдон — мушкарци појединачно